Armorica (Bretagne), de naam die Bretagne in de oudheid had
Armorica (continent), een klein continent (microcontinent of terrein) in het Paleozoïcum